Amore di domani (Lilies of the Field) – film del 1924 diretto da John Francis Dillon
 Amore di domani (Lilies of the Field) – film del 1930 diretto da Alexander Korda